flota – pojęcie z zakresu transportu
 Flota – wyższy związek operacyjny Marynarki Wojennej
 Flota – związek operacyjny Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–1939
 Flota Świnoujście – klub sportowy ze Świnoujścia
 Flota Gdynia – klub sportowy z Gdyni